Xen — tipo de software
 Xen (Half-Life) — local fictício do jogo de computador Half-Life

Desambiguações de tecnologia